Pieve di Santa Maria Novella a Montopoli in Val d'Arno
 Pieve di Santa Maria Novella a Radda in Chianti